Оле́г Леони́дович Салюко́в () — российский военачальник, главнокомандующий Сухопутными войсками со 2 мая 2014 года. Генерал армии (2019).

С 11 января 2023 года заместитель командующего Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции на Украине.

Из-за вторжения России на Украину находится под санкциями стран Евросоюза, Великобритании, Канады и ряда других стран.

Биография 
Олег Салюков родился 21 мая 1955 года в городе Саратове в семье военнослужащего. Отец — Леонид Иванович Салюков (1920—2006), участник Великой Отечественной войны, танкист, генерал-майор.

Вырос в Пензе, в 1972 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 6 Пензы с преподаванием ряда предметов на английском языке.

В 1977 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище имени В. И. Ленина с золотой медалью.

В 1985 году окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского с отличием.

В 1996 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Службу проходил командиром взвода, командиром роты, начальником штаба и командиром батальона в Киевском военном округе (1977—1982), заместителем командира учебного танкового полка (в/ч 47866, Ковров), командиром танкового полка, заместителем командира 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии имени Ю. В. Андропова в Московском военном округе, командиром 121-й мотострелковой дивизии (1997—1998), командиром 81-й гвардейской мотострелковой дивизии (1998—2000), начальником штаба и командующим 35-й общевойсковой армией Дальневосточного военного округа (2000 — октябрь 2003), заместителем командующего войсками (октябрь 2003 — 12 апреля 2005), начальником штаба (12 апреля 2005 — 31 декабря 2008), командующим войсками (31 декабря 2008 — 10 декабря 2010) Дальневосточного военного округа.

Воинские звания «майор» и «полковник» присвоены досрочно. 12 июня 2006 года присвоено воинское звание «генерал-полковник».

10 декабря 2010 года указом Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева назначен заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

2 мая 2014 года указом Президента Российской Федерации Владимира Путина № 291 назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Российской Федерации. 6 мая 2014 года вручён штандарт Главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ. Одновременно является начальником Московского территориального гарнизона.

Участник боевых действий.

Командовал военными парадами на Красной площади в Москве в День Победы 9 мая в 2014—2022 годах.

22 февраля 2019 года Олегу Салюкову присвоено воинское звание «генерал армии». Он стал 65-м в истории современной России военачальником, получившим это воинское звание.

Женат. Есть сын.

Санкции 
23 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, включён в санкционный список Евросоюза, так как «отвечает за российские наземные операции в Украине. Поэтому он несет ответственность за активную поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности или безопасности в Украине».

Позднее включён в санкционные списки Велико­британии, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины и Новой Зеландии.

Награды 

 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени;
 Орден Александра Невского (2020);
 Орден «За военные заслуги»;
 Орден Почёта;
 Орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР»;
 Орден «За личное мужество»;
 Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
 Медаль Жукова;
 Юбилейная медаль «300 лет Российскому флоту»;
 Медаль «В память 850-летия Москвы»;
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»;
 Медаль «За воинскую доблесть» I степени (Министерство обороны Российской Федерации);
 Медаль «За отличие в воинской службе» I степени (Министерство обороны Российской Федерации);
 Медаль «200 лет Министерству обороны» (Министерство обороны Российской Федерации);
 Медаль Маргелова (Министерство обороны Российской Федерации);
 Медаль «За безупречную службу» II степени;
 Медаль «За безупречную службу» III степени;
 Диплом и знак Высшего совета форума «Общественное признание» (2003).

Примечания

Литература 

 Военная элита России. Российская Федерация. — М., 2014. — С. 134.
 Горбачёв А. Н. 10000 генералов страны: Краткий биобиблиографический справочник. — 5-е изд. — : Infogans, 2017.
 Зенькович Н. А. Дмитрий Медведев. Третий Президент. Энциклопедия. — , 2009. — С. 375.
 Кто есть кто в России. Исполнительная власть. = Кто правит современной Россией / авт.-сост. К. А. Щёголев. — : Астрель: ACT, 2007.
 Тихонов А. Новые звёзды зажглись на погонах // Красная Звезда. — 2019. — 25 февраля.

Ссылки 
 Салюков Олег Леонидович. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ, генерал армии. Биография. Официальный сайт Минобороны России
 Салюков Олег Леонидович. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ. Официальный сайт ТАСС

Танкисты СССР
Танкисты России
Командующие войсками Дальневосточного военного округа
Выпускники Ульяновского танкового училища
Выпускники Военной академии бронетанковых войск
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Участники вторжения России на Украину
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине